BHL peut faire référence à :
 Bernard-Henri Lévy, un écrivain français ;
  ;
 Biodiversity Heritage Library, un projet mondial de création d’une encyclopédie en ligne de la biodiversité ;
 Bibliotheca hagiographica latina, un catalogue de documents hagiographiques latins d'anciennes œuvres sur la vie des saints, la translation de leur reliques et leurs miracles ;
 blindage homogène laminé, dans le domaine militaire.